Остров Солсбери — остров архипелага Земля Франца-Иосифа, Приморский район Архангельской области России.

Бо́льшую часть острова занимают ледниковые купола и ледники, лишь незначительная часть острова свободна от них, в основном это скалистые участки берега.

Остров вытянут с северо-запада на юго-восток.

Высшая точка южной части острова — 450 метров, северной — 445 метров.

На юге расположены скалы Неприступные.

Назван в честь профессора геологии  из Чикагского университета. Солсбери был заместителем главы экспедиции Роберта Эдвина Пири.

Прилегающая акватория

Проливы 
Брауна — широкий пролив, омывающий западный берег острова. На юге переходит в узкий пролив Покдорф

На востоке омывается проливом Родса.

Бухты и заливы Солсбери 
На северо-западе находится бухта Колса.

Мысы Солсбери 
Перечисление от крайней западной точки по часовой стрелке:
 мыс Фишера
 мыс Мак-Клинтока
 мыс Харкнесса
 мыс Яльцева
 мыс Безбородова
 мыс Воронина
 мыс Ковальи
 мыс Фармана
 мыс Монтефьоре

Ближайшие острова 
Малые
 Остров Елизаветы
 Острова Иеске
 Острова Кучина
Крупные
 Остров Луиджи
 Чамп
 Остров Циглера
 Винер-Нёйштадт
 Остров Хейса

Примечания

Фотографии 
 остров в нижней левой части изображения — digitalglobe.com
  скалы «Неприступные» верхняя часть изображения — digitalglobe.com
 остров в крайнем правом углу изображения — digitalglobe.com
 Мыс Фишера — фотография пользователя nikita-k1978 — livejournal.com

 
Острова архипелага Земля Франца-Иосифа